Pardomuan Nauli (Pematang Bandar), een plaats in Indonesië
Pardomuan Nauli (Lagu Boti), een plaats in Indonesië
Pardomuan Nauli (Palipi), een plaats in Indonesië
Pardomuan Nauli (Pangururan), een plaats in Indonesië
Pardomuan Nauli (Adian Koting), een plaats in Indonesië
Pardomuan Nauli (Borbor), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing